María Amalia de las Dos Sicilias (en italiano, Maria Amelia delle Due Sicilie; Pozzuoli, 25 de febrero de 1818-Pozzuoli, 6 de noviembre de 1857) fue una princesa de las Dos Sicilias, y brevemente infanta de España y de Portugal por matrimonio.

Biografía

Familia 

La princesa María Amalia nació en 1818 en Pozzuoli. Era la octava hija del futuro rey Francisco I de las Dos Sicilias (por aquel entonces príncipe heredero de su padre, el rey Fernando I), y de su esposa, la infanta española María Isabel de Borbón. Por vía paterna, María Amelia era nieta del entonces rey Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa María Carolina de Austria. Por línea materna, era nieta del rey Carlos IV de España y de la esposa de éste, María Luisa de Parma. Tanto el abuelo paterno como el materno de María Amalia eran hijos del rey Carlos III de España. Los vínculos con la familia real española eran pues muy fuertes.

Matrimonio 
María Amalia no era políticamente relevante en una familia tan grande, pero se esperaba que contrajese matrimonio con alguno de sus numerosos parientes. Su hermana mayor, Luisa Carlota, estaba casada con el hermano menor del rey Fernando VII de España, mientras que la siguiente, María Cristina, era la reina de España. El primero de sus hermanos varones ocuparía un día el trono napolitano como Fernando II de las Dos Sicilias. Otra hermana, María Antonieta, era gran duquesa de Toscana.

Con motivo de las nupcias de su hermana, María Cristina, con el rey de España, María Amalia conoció al infante Sebastián Gabriel, otro bisnieto de Carlos III, cuya vida había transcurrido principalmente en Brasil. El infante, de escaso atractivo aunque sí poseedor de una rica fortuna, se desposó con la princesa napolitana el 26 de mayo de 1832 en Madrid, durante los últimos tiempos del reinado de Fernando VII. El matrimonio no tuvo descendencia.

Ya por aquel entonces se respiraba la tensión entre los isabelinos (partidarios de la futura Isabel II) y los carlistas (los que apoyaban al infante Carlos María Isidro de Borbón, tío de Isabel y de don Sebastián Gabriel).

Conflictos dinásticos 
Pronto surgieron dos facciones en palacio debido a la sucesión al trono español, y la madre de don Sebastián Gabriel, la princesa de Beira, muy conservadora, apoyaba a su cuñado don Carlos en su lucha por el trono. Tras la muerte de Fernando VII en 1833 y el comienzo de la regencia de María Cristina (hermana de María Amalia), María Teresa y los demás partidarios del infante Carlos fueron expulsados de España.

No obstante, don Sebastián Gabriel permaneció fiel al difunto rey y a su pequeña hija, que contaba sólo tres años en el momento de su ascensión al trono. Su madre, María Teresa, comenzó entonces una larga correspondencia cargada de chantaje emocional para hacer cambiar a su hijo de bando, a pesar de que su esposa, María Amalia, era fiel a la causa carlista.

Poco duró la fidelidad de Sebastián Gabriel, que bajo un pretexto falso se fue a Barcelona y de allí a Nápoles, a la corte de su cuñado. Regresó a la ciudad condal para dirigir una campaña militar que acabó por fracasar, y de nuevo tuvo que volver a la capital napolitana. De allí pasó a Leybach, donde se reunió con Carlos y su familia, incluida su madre, la princesa de Beira. Disfrazado de comerciante inglés, Sebastián Gabriel entró de nuevo en España por la localidad de Zugarramurdi, donde se le nombró ayuda de campo de Carlos y más tarde pasó a la jefatura del ejército carlista.

Su marido el infante participó en la batalla de Oriamendi (1837), así como en Huesca y Barbastro, sitió Bilbao y llegó a Castilla la Nueva. En 1838 su suegra, la princesa de Beira, se casó en Azcoitia con Carlos, convirtiéndose así en reina de los carlistas. En 1839 acabó estrepitosamente la primera guerra carlista, y María Amalia y Sebastián Gabriel pasaron a residir en el Palacio Real de Nápoles, en la corte del hermano de María Amalia, Fernando II de las Dos Sicilias.  En el marco de este exilio se concertó el matrimonio de Carlos Luis de Borbón y Braganza con Carolina de Borbón-Dos Sicilias y Borbón, otra hermana de María Amalia.

Muerte y posteridad 
María Amalia falleció en un momento donde el equilibrio entre carlistas e isabelinos se hallaba todavía en un momento de extrema delicadeza. Su muerte, que le sobrevino a la edad de treinta y nueve años en 1857, pasó inadvertida en la corte madrileña. No tuvo hijos de su matrimonio, y su esposo pronto volvió a casarse con otra prima, esta vez con María Cristina de Borbón y Borbón, cuñada y prima de Isabel II.

Títulos y órdenes

Títulos 

 25 de febrero de 1818-26 de mayo de 1832: Su Alteza Real la princesa María Amalia de las Dos Sicilias.
 26 de mayo de 1832-6 de noviembre de 1857: Su Alteza Real la Serenísima Señora María Amalia de Borbón, infanta de España, princesa de las Dos Sicilias.

Distinciones honoríficas 

 4 de mayo de 1826: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)

Ancestros

Bibliografía 

 Mateos Sáinz de Medrano, Ricardo. Los desconocidos infantes de España. Thassalia, 1996. ISBN 9788482370545.

Referencias 

Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Princesas de las Dos Sicilias
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Infantas de España por matrimonio
Fallecidos en Madrid
Nacidos en Pozzuoli